Champignolles, commune française de la Côte-d'Or
 Champignolles, commune française de l'Eure
 Champignolles-le-haut, Champignolles-le-bas, hameaux de Bazoches, commune française de la Nièvre

Article connexe 
 Champignol-lez-Mondeville, commune française de l'Aube

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France